Джа́ррид Хьюз (; род. 21 мая 1995 года, Сидней, Австралия) — австралийский сноубордист, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в сноуборд-кроссе, чемпион мира 2021 года в командном сноуборд-кроссе, победитель этапов Кубка мира. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров в бордер-кроссе.

Спортивные достижения

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Официальная страница на Facebook
 Блог Джаррида Хьюза

Сноубордисты Австралии
Чемпионы мира по сноуборду
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года